Numele de Sterie Ciumetti se poate referi la:

 Sterie Ciumetti, inginer constructor român de origine macedoromână, susținător al românismului balcanic, tatăl Floricăi Bagdasar și bunicul .
 Sterie Ciumetti, conducător legionar, secretarul și casierul central al Gărzii de Fier.